Sankt Dominik(us), heiliger Dominik(us) steht für:
* Dominikus, Domingo de Guzmán (1170–1221), Gründer des Dominikanerordens
 Domingo de la Calzada, Domingo García (1019–1109), spanischer Heiliger (Gedenktag 12. Mai) – dort auch zu Patrozinien
 Domingo Loricato (990–1060), italienischer Mönch (Gedenktag 14. Oktober)
 Dominikus Savio (1842–1857), italienischer Schüler bei Don Bosco (Gedenktag 9. März)
 Dominikus von Silos (1010–1073), spanischer Einsiedler und Abt (20. Dezember)
 Dominikus von Sora (951–1031), Abt – dort auch zu Patrozinien

 Dominikustag, der 8. August, Gedenktag des hl. Ordensgründers 

Siehe auch:
 Saint Dominic (engl.), Saint Dominique (frz.), San Domenico (ital.), Santo Domingo (Begriffsklärung), San Domingo (span.), São Domingos (port.)